Koninklijke PIT Pro Rege, stichting die zich inzet voor welzijn van militairen, veteranen en het thuisfront
 Een voormalige noodkerk van de Gereformeerde kerk in Oostburg